Войцеховский, Павел:

* Войцеховский, Павел (род. 1989) — польский легкоатлет. 
 Войцеховский, Павел (род. 1990) — польский футболист.